Сезон 2016/2017 — 9-й сезон для «Томи» в высшем по значимости дивизионе российского футбола, а также 60-й сезон клуба в чемпионатах СССР и России.

Первый официальный матч команда провела 1 августа 2016 года против «Краснодара», последний — 21 мая 2017 года против «Краснодара».

Форма 
 Поставщик формы:  Adidas
 Титульный спонсор:  Родные города

Состав

Основной состав

Игроки в аренде

Ушли по ходу сезона

Статистика сезона

Бомбардиры 
Включает в себя все официальные игры.

1.* Ушли в течение сезона.

Капитаны в сезоне 
Здесь представлен список капитанов клуба в сезоне.

|}

Общая статистика 
В данной таблице не учитываются результаты товарищеских матчей.

Сезоны ФК «Томь»
Сезон 2016/2017 российских футбольных клубов
Томь